Miami Open 2017, właśc. Miami Open presented by Itaú 2017 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA Premier Series rangi WTA Premier Mandatory w sezonie 2017 z cyklu Miami Open rozgrywany w dniach 21 marca–2 kwietnia 2017 roku w Miami na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 7 669 423 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2017 w tenisie ziemnym
2017
2017 w Stanach Zjednoczonych